Саусито има више значења:

 Саусито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Саусито, Лос Монос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Саусито, Сота (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Саусито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Саусито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Саусито (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Саусито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику